Дэ́вид Кри́сти () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Кристи, Дэвид (певец) — французский певец.
 Кристи, Дэвид (политик) — канадский политик.
 Кристи, Дэвид (футболист) — шотландский футболист.